Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Emilio Sánchez e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Boris Becker e Eric Jelen 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Christo van Rensburg /  Todd Witsken (semifinali)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)
 Boris Becker /  Eric Jelen (finale)
 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (campioni)

 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Goran Ivanišević /  Diego Nargiso (primo turno)
 Marcelo Filippini /  Christian Miniussi (secondo turno)
 Patrik Kühnen /  Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1989